Lucas (evangelist), bijbelsfiguur en schrijver

Onderwijs
Sint-Lucasschool (Gent), school voor kunstonderwijs te Gent
Sint Lucas Antwerpen, school te Antwerpen
Sint-Lucasschool (Brussel), school voor kunstonderwijs te Brussel

Geneeskunde
Ommelander Ziekenhuis Groningen, een fusie tussen het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl en het St. Lucas Ziekenhuis in Winschoten
AZ Sint-Lucas (Gent), ziekenhuis in Gent
AZ Sint-Lucas (Brugge)
Belgische Geneesherenvereniging Sint-Lucas.